Капустинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Капустинська сільська рада — Київська область, Володарський район
 Капустинська сільська рада — Київська область, Яготинський район
 Капустинська сільська рада — Сумська область, Липоводолинський район
 Капустинська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район
 Капустинська сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район
 Капустинська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Капустинська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район